Der NFA-Cup 2018 der namibischen Vereinsfußballmannschaften fand von Anfang März bis 19. Mai 2018 statt. Der namibische Pokalwettbewerb wurde von der Namibia Football Association organisiert und zum zweiten Mal von Debmarine unter dem Namen Debmarine Namibia Cup gesponsert. Der Wettbewerb wurde von African Stars gewonnen.

Preisgelder 
2018 standen erneut 4,7 Millionen Namibia-Dollar für die Organisation und als Preisgeld zur Verfügung. Der Sieger erhielt wie im Vorjahr N$ 500.000, jeder Endrundenteilnehmer zudem pauschal N$ 18.000.

Spielmodus 
Es traten in der Endrunde 32 Mannschaften im K.-o.-System an, darunter alle 16 Erstligisten. Zuvor mussten sich die teilnehmenden Vereine der zweiten Liga und dritten Ligen (jeweils in den Regionen) in Ausscheidungsturnieren qualifizieren.

Zeitplan 
Die Vorrundenspiele waren für den 3. und 4. sowie 10. und 11. März 2018 sowie den 17. März angesetzt.

 Runde der 32: 24. und 25. März 2018
 Achtelfinale: 21. April 2018 – Kuisebmund-Stadion (Walvis Bay), Sam-Nujoma-Stadion (Windhoek)
 Viertelfinale: 28. und 29. April 2018
 Halbfinale: 12. und 13. Mai 2018
 Finale: 19. Mai 2018

1. Hauptrunde 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 Namibia Football Association (NFA) (englisch)

Einzelnachweise 

2018
Fußballsaison 2018